Sallerups socken kan syfta på:

 Södra Sallerups socken
 Västra Sallerups socken
 Östra Sallerups socken